Coline Maillard est une série de bande dessinée de Patrick Cothias (scénario), Serge Carrère (dessins) et Joëlle Carrere (couleurs) publiée chez Milan Presse.

Albums

 La Bête de Ronceval (1983)
 Le Mystère de Peggy Lair (1984)
 Cybèle au bois dormant (1985) (inédit en album)

Série de bande dessinée
Bande dessinée de Patrick Cothias